Знак военного отличия «Крест Силезского восстания» — государственная награда Польской Народной Республики.

История 
Крест Силезского восстания учрежден Декретом Государственного Совета Польской Народной Республики от 18 октября 1946 года в связи с 25-летием восстания в Силезии.

Этот знак военного отличия становится почётной наградой участникам боёв за присоединение Силезии к Польше.

Польское население Верхней Силезии, находившееся под властью Германии, восстало против немецкого господства за национальное и социальное освобождение. Восстание продолжалось с 1919 по 1921 год. Силезское восстание способствовало передаче в 1922 году (по решению Лиги Наций) около 1/3 территории Верхней Силезии Польше.

Крестом Силезского восстания награждались активные участники Силезского восстания 1919—1921 годов, участники движения Сопротивления в годы Второй мировой войны, лица, оказывавшие содействие подпольщикам в их борьбе за свободу и независимость Польши.

Крест имел одну степень и награждение им производилось один раз.

Право награждения принадлежало Совету Министров ПНР.

Всего было произведено 20 321 награждение.

Крест Силезского восстания носится на левой стороне груди после медали «Защитнику Народной власти».

Описание знака 

Крест Силезского восстания имеет форму рыцарского креста.

На лицевой стороне в круге, залитом голубой эмалью, обрамленном ободком, помещено изображение орла. Ободок украшен орнаментом в виде венка. На горизонтальных плечах креста проставлены даты: «1921» (на левом) и «1939» (на правом). На нижнем плече проставлена дата: «1945».

На оборотной стороне креста в центральной его части сделана надпись по окружности: «BOJOWNIKOM ŚLĄSKA» (вверху), стилизованное изображение венка (внизу) замыкает окружность. В центре окружности сделана надпись в две строки: «KRN / 1946».

Все надписи и изображения на кресте выпуклые, полированные. Края креста окаймлены полированным бортиком. Поверхность креста гранулированная.

Крест Силезского восстания изготавливался из посеребренного оксидированного томпака.

Размеры креста 35×35 мм, основание 16 мм, диаметр ободка на лицевой стороне 18 мм, ширина бортика 1,2 мм.

В верхней части креста имеется ушко с кольцом, с помощью которого крест соединяется с лентой.

Лента 
Лента креста Силезского восстания шелковая муаровая многоцветная шириной 36 мм. Посредине ленты проходит продольная полоска белого цвета шириной 2 мм. По обе стороны от этой полоски симметрично расположены полоски красного цвета (2 мм), зелёного цвета (2 мм), белого цвета (1 мм) и голубого цвета (8 мм). По краям ленты проходят две полоски белого и бордового цвета шириной 2 мм каждая.

См. также 
 Верхнесилезская звезда
 Силезский крест на ленте Доблести и Заслуги

Кресты Польши
Силезские восстания